New Cumberland (Pennsylvanie)
New Cumberland (Virginie-Occidentale)